L’aire urbaine d'Orléans ou Banlieue d'Orléans est une aire urbaine française centrée sur la ville d'Orléans et répartie sur le territoire des départements du Loiret, de Loir-et-Cher et d'Eure-et-Loir, tous situés dans la région Centre-Val de Loire.

D'après la définition qu'en donne l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), l'aire urbaine d'Orléans constitue une « grande aire » c'est-à-dire .

Elle est comprise dans la zone d'emploi d'Orléans et comprend les unités urbaines de Cléry-Saint-André, La Ferté-Saint-Aubin, Jargeau, Fay-aux-Loges, Beaugency, Châteauneuf-sur-Loire, Chaingy, Meung-sur-Loire, Neuville-aux-Bois, Orléans, Lailly-en-Val, Loury, Patay, Sandillon, Traînou.

C'est l'une des sept aires urbaines du Loiret.

Le périmètre de l'aire urbaine d'Orléans a été modifié en 2010.

Géographie 
L'aire urbaine d'Orléans est composée de 138 communes, situées dans les départements d'Eure-et-Loir, de Loir-et-Cher et du Loiret.

La couronne du pôle orléanais est limitrophe du pôle moyen de Sully-sur-Loire situé à l'Est.

L'aire urbaine s'étend sur les régions naturelles du Val de Loire, de la forêt d'Orléans, de la Sologne et de la Beauce.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur les départements (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Démographie 
La population de l'aire urbaine est en augmentation constante depuis 1968 avec une augmentation d'environ  habitants entre 1968 et 2008.

Pyramide des âges
Au recensement de 2008, la population comptait  femmes pour  hommes.

Liste des communes 
Voici la liste des 138 communes de l'aire urbaine d'Orléans.

Le nouveau zonage en aires urbaines de 2010 publié par l'Insee ajoute 49 communes à l'aire urbaine d'Orléans. L'aire urbaine comprend 15 unités urbaines.

Administration
L'aire urbaine couvre partiellement le territoire des arrondissements d'Orléans, de Blois, de Châteaudun et de Romorantin-Lanthenay ainsi que celui de trente cantons.

Notes et références 

 Données issues de l'Institut national de la statistique et des études économiques sur www.insee.fr :

Voir aussi

Articles connexes 

 Périurbanisation et étalement urbain
 Principales aires urbaines de France
 Pour le Loiret : communes, unités urbaines, démographie et géographie
 Pour le Loir-et-Cher : communes et démographie
 Pour l'Eure-et-Loir : communes, démographie et géographie

Lien externe 

 Le zonage de la France métropolitaine en aires urbaines sur populationdata.net

Orléans

Géographie de Loir-et-Cher
Géographie d'Eure-et-Loir